Anaya de Alba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Anaya de Alba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Anaya de Alba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar